Cantonul Rioz este un canton din arondismentul Vesoul, departamentul Haute-Saône, regiunea Franche-Comté, Franța.

Comune 

|-
| Aulx-lès-Cromary || align="right" | 150 || align="right" | 70190 || align="right" | 70036
|-
| Boulot || align="right" | 538 || align="right" | 70190 || align="right" | 70084
|-
| Boult || align="right" | 528 || align="right" | 70190 || align="right" | 70085
|-
| Bussières || align="right" | 279 || align="right" | 70190 || align="right" | 70107
|-
| Buthiers || align="right" | 314 || align="right" | 70190 || align="right" | 70109
|-
| Chambornay-lès-Bellevaux || align="right" | 156 || align="right" | 70190 || align="right" | 70118
|-
| Chaux-la-Lotière || align="right" | 337 || align="right" | 70190 || align="right" | 70145
|-
| Cirey || align="right" | 319 || align="right" | 70190 || align="right" | 70154
|-
| Cordonnet || align="right" | 120 || align="right" | 70190 || align="right" | 70174
|-
| Cromary || align="right" | 222 || align="right" | 70190 || align="right" | 70189
|-
| Fondremand || align="right" | 196 || align="right" | 70190 || align="right" | 70239
|-
| Hyet || align="right" | 95 || align="right" | 70190 || align="right" | 70288
|-
| Maizières || align="right" | 294 || align="right" | 70190 || align="right" | 70325
|-
| La Malachère || align="right" | 260 || align="right" | 70190 || align="right" | 70326
|-
| Montarlot-lès-Rioz || align="right" | 264 || align="right" | 70190 || align="right" | 70355
|-
| Neuvelle-lès-Cromary || align="right" | 279 || align="right" | 70190 || align="right" | 70383
|-
| Pennesières || align="right" | 169 || align="right" | 70190 || align="right" | 70405
|-
| Perrouse || align="right" | 208 || align="right" | 70190 || align="right" | 70407
|-
| Quenoche || align="right" | 171 || align="right" | 70190 || align="right" | 70431
|-
| Recologne-lès-Rioz || align="right" | 207 || align="right" | 70190 || align="right" | 70441
|-
| Rioz || align="right" | 2038 || align="right" | 70190 || align="right" | 70447
|-
| Sorans-lès-Breurey || align="right" | 389 || align="right" | 70190 || align="right" | 70493
|-
| Traitiéfontaine || align="right" | 140 || align="right" | 70190 || align="right" | 70503
|-
| Trésilley || align="right" | 199 || align="right" | 70190 || align="right" | 70507
|-
| Vandelans || align="right" | 110 || align="right" | 70190 || align="right" | 70519
|-
| Villers-Bouton || align="right" | 156 || align="right" | 70190 || align="right" | 70560
|-
| Voray-sur-l'Ognon || align="right" | 878 || align="right" | 70190 || align="right" | 70575
|}
 
 

Cantoane în Haute-Saône